Zamach stanu w Gwinei (1984)
 Zamach stanu w Gwinei (2008)
 Zamach stanu w Gwinei (2021)